Zanstra – cratere lunare
2945 Zanstra – asteroide della fascia principale
Herman Zanstra – astronomo olandese